Aulnay se poate referi la:
Aulnay, localitate în departamentul Aube, Franța
Aulnay, localitate în departamentul Charente-Maritime, Franța
Aulnay, localitate în departamentul Vienne, Franța
Aulnay-l'Aître, localitate în departamentul Marne, Franța
Aulnay-la-Rivière, localitate în departamentul Loiret, Franța
Aulnay-sous-Bois, localitate în departamentul Seine-Saint-Denis, Franța
Aulnay-sur-Iton, localitate în departamentul Eure, Franța
Aulnay-sur-Marne, localitate în departamentul Marne, Franța